La KTM RC250GP es una motocicleta fabricada por KTM para el mundial de Moto3. La motocicleta de clase 250cc se utiliza en varios equipos para las competiciones oficiales de Moto3.

Designación 
El nombre de la motocicleta deriva del uso prolongado de KTM de la designación "RC" (abreviatura de "Road / Competition") para sus motos deportivas, comenzando con los modelos de producción RC8, RC 390 y RC 125 y luego también se aplicó a su RC16 MotoGP. prototipo. El "250" se refiere a la cilindrada del motor según lo dispuesto por los reglamentos técnicos de Moto3. "GP" es la abreviatura de Grand Prix, que especifica el modelo que se utilizará en las carreras de Grand Prix, a diferencia de sus modelos derivados.

Descripción técnica 
Todos los componentes del bastidor y el motor de la motocicleta son desarrollados internamente por KTM. El bastidor tiene un diseño de enrejado de tubo de acero, mientras que el basculante es de aluminio. El motor monocilíndrico de 250 cc y cuatro tiempos está equipado por regulación con un limitador a 13.500 rpm (antes 14.000 rpm, antes de que cambie la regulación de Moto3), con un par máximo a partir de las 10.500 rpm.  El motor alimenta una transmisión de 6 marchas según normativa. Los componentes de suspensión son desarrollados y producidos por WP Suspension, subsidiaria de KTM. 

El fabricante esloveno Akrapovič alimenta el sistema de escape. El sistema de frenado es suministrado por Brembo y consta de dos discos de acero controlados por pinzas de doble pistón en la rueda delantera y un solo disco en la rueda trasera. La toma de aire de forma elíptica se coloca en elcarenado delantero, mientras que el conducto que lo conecta al airbox pasa por debajo del cabezal de dirección. KTM reclama un peso seco de la máquina de aprox. 82 kg  aunque el reglamento de Moto3 establece un peso mínimo combinado de 152 kg para la moto y el piloto totalmente equipado.

El marco es un enrejado, mientras que el basculante está hecho de aluminio, al igual que el motor son todos componentes desarrollados por KTM. El motor, denominado KTM M32, está equipado, por reglamento, con un limitador a 14.000 rpm, mientras que comienza a empujar en torno a las 10.500 rpm.  Para la descarga se utilizó el Akrapovič esloveno. El sistema de frenado consta de dos discos de acero en la rueda delantera  y uno solo en la rueda trasera. La entrada de aire elíptica se coloca en el carenado delantero, mientras que el conducto que lo conecta al airboxpasa por debajo del cabezal de dirección. El proyecto fue coordinado por Sebastian Risse y Konrad Hefele, por el constructor de cuadros Reinhard Mandl, por el ingeniero Heinz Payreder y por el electrónico Christian Almer.

Referencias 

Motocicletas del Campeonato Mundial de Motociclismo
KTM